La Avenida New Utrecht–Calle 62  es el nombre de dos estaciones del Metro de Nueva York:

 Avenida New Utrecht (línea Sea Beach)
 Calle 62 (línea West End)

Estaciones del Metro de Nueva York

en:New Utrecht Avenue/62nd Street (New York City Subway)